БТВ 
 Базальтовое тонкое волокно — разновидность базальтового волокна.
 Башкирское Телевидение
 Белорусское телевидение — Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь.
 Беларусь-ТВ
 Бендерское телевидение
 Бельцкое телевидение
 Бронетанковое вооружение
 Бронетанковые войска